A két Garai Miklós nádor apa és fia.

 Garai Miklós (nádor, ?–1386), az idősebb
 Garai Miklós (nádor, 1366–1433), az ifjabb